Карпенково — название населённых пунктов.

Россия 
 Карпенково — село в Каменском районе Воронежской области.

Украина 
 Карпенково — село в Бурынском районе Сумской области.
 Карпенково — село в Бахмачском районе Черниговской области.

См. также 
 Карпенко